Heinrich Brandenberger ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brandenberger (Mundartdichter) (1826–1882), Schweizer Mundartdichter
 Heinrich Brandenberger (Ingenieur) (1896–1964), Schweizer Maschinenbauingenieur